Contea di Potter o Potter County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Potter (Dakota del Sud)
 Contea di Potter (Pennsylvania)
 Contea di Potter (Texas)